Frank Murphy (1889–1980) olimpiai bronzérmes amerikai rúdugró
 Frank Murphy (1890–1940) amerikai jogász, politikus, Alabama kormányzója
 Frank Murphy (1947–2017) Európa-bajnoki ezüstérmes ír középtávfutó